Althaimenes () ist:

 Althaimenes, in der griechischen Mythologie ein Sohn des kretischen Königs Katreus
 Althaimenes (Sohn des Keisos), Anführer einer Kolonie aus Argos
 Althaimenes (Vater des Demetrios)